

Sigle
 Newman-Shanks-Williams – particolare tipo di numero primo

Codici 
 nsw – codice ISO 639-3 della lingua navut
 NSW – codice ISO 3166-2:AU del Nuovo Galles del Sud (Australia)